

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Burnham – città del Distretto di Selwyn
 Regno Unito
 Burnham – cittadina del Buckinghamshire
 Burnham-on-Crouch – paese dell'Essex
 Burnham-on-Sea – paese del Somerset
 Burnham Thorpe – parrocchia civile del Norfolk
 Stati Uniti d'America
 Burnham – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Burnham – città della Contea di Waldo, Maine
 Burnham – borough della Contea di Mifflin, Pennsylvania

Personaggi immaginari 
 Gabrielle Burnham – personaggio della serie televisiva Star Trek: Discovery
 Michael Burnham – personaggio dell'universo fantascientifico di Star Trek

Persone 
 Bo Burnham (1990) – comico, attore, cantautore, sceneggiatore e regista statunitense
 Daniel Burnham (1846-1912) – architetto statunitense
 Deniz Burnham (1985) – astronauta statunitense
 Forbes Burnham (1923-1985) – politico guyanese
 Frederick Russell Burnham (1861-1947) – militare, mercenario e scrittore statunitense, tra i fondatori dei Boy Scouts of America
 Kevin Burnham (1956-2020) – velista statunitense
 Robert Burnham, Jr. (1931-1993) – astronomo statunitense
 Sherburne Wesley Burnham (1838-1921) – astronomo statunitense
 Viola Burnham, nata Harper (1930-2003) – politica e first lady guyanese, moglie di Forbes

Altro 
 Cratere Burnham – cratere lunare
 Padiglioni Burnham – sculture di Chicago, Stati Uniti d'America